Torba United Football Club é um clube de futebol vanuatuense com sede em Mango Village, Luganville, tendo sido fundado em 29 de maio de 2011. Disputa atualmente a primeira divisão de Luganville, sendo este o escalão máximo de futebol na região.

Ligações externas 
 

Clubes de futebol de Vanuatu